Okręty US Navy o nazwie USS  "Wadsworth", pochodzącej od komodora Alexandera S. Wadswortha:

Pierwszy "Wadsworth" (DD-60) był niszczycielem typu Tucker zwodowanym w 1915 i złomowanym w 1936.
Drugi "Wadsworth" (DD-516) był niszczycielem typu Fletcher zwodowanym w 1943. Okręt został przekazany RFN i przemianowany na "Z-2" w 1959. Następnie został przekazany Grecji w 1980 i przemianowany na "Nearchos". Został złomowany w 1991.

Trzeci "Wadsworth" (FFG-9) jest trzecim okrętem fregat typu Oliver Hazard Perry. Został zwodowany w 1978. Został przekazany Polsce i przemianowany na ORP "Generał Tadeusz Kościuszko" w 2002.

Wadsworth